Woodstock puede referirse a:

Lugares

En el Reino Unido 
 Woodstock (Oxfordshire), una localidad de Inglaterra.
 Woodstock (Kent), una localidad de Inglaterra.
 Woodstock (Gales)

En Canadá 
 Woodstock (Nuevo Brunswick), una localidad en la provincia canadiense de Nuevo Brunswick.

En los Estados Unidos 
 Woodstock (Alabama), una localidad en el estado estadounidense de Alabama.
 Woodstock (Georgia), una localidad en el estado estadounidense de Georgia.
 Woodstock (Minnesota),  una localidad en el estado estadounidense de Minnesota.
 Woodstock (Nueva York), una localidad en el estado estadounidense de Nueva York.
 Woodstock (aldea), una aldea dentro del pueblo homónimo.
 Woodstock (Vermont), localidad en el estado estadounidense de Vermont.
Woodstock (Virginia), localidad en el estado estadounidense de Virginia.

Festivales de música 
 Festival de Woodstock, celebrado en 1969 en Bethel, Nueva York. El término se extiende a otros festivales de música celebrados en locaciones cercanas:
 Woodstock 79.
 Woodstock 89.
 Woodstock 94.
 Woodstock 99.

 Przystanek Woodstock («Estación Woodstock») o Festival de Woodstock, un festival de música celebrado en Polonia con periodicidad anual.

Películas 
 'Woodstock (documental)', documental de 1969, estrenado en 1970, sobre el Festival de Woodstock, dirigido por Michael Wadleigh y montado por Martin Scorsese.
 'Taking Woodstock', película de 2009, dirigida por Ang Lee sobre el Festival de Woodstock de 1969.